Deze lijst geeft een opsomming van de spoorwegstations in België die in het verleden zijn gesloten en/of afgebroken. Ze staan gerangschikt per provincie. De tweede kolom bevat de telegrafische code van het station.

Antwerpen

|-
| Antwerpen-Austruweel || FUW || 12 
|-
| Antwerpen-Dam || FNDM || 12 - 27A
|-
| Antwerpen-Dokken en Stapelplaatsen || FNDS ||12B
|-
| Antwerpen-Haven || FNH || 27A
|-
| Antwerpen-Linkeroever || FLO || 59
|-
| Antwerpen-Oost || GNS || 12 - 27A
|-
| Antwerpen-Waas || || 59
|-
| Balen-Wezel || GBA || 19
|-
| Blaasveld || (H) || 54
|-
| Boom-Krekelenberg || || 52 - 61
|-
| Borgerhout || FNBG || 12
|-
| Boshoek || (H) || 15
|-
| Broekmanstraat || (H) || 16
|-
| Edegem || MDG || 61
|-
| Ekeren-Brug || || 27A
|-
| Fort 5 || || 27A
|-
| Fort 6 || || 27A
|-
| Fort 7 || || 27A
|-
| Fort 8 || || 27A
|-
| Gompel || || 19
|-
| Heide-Lo || (H) || 16
|-
| Heikestraat || (H) || 12
|-
| Hemiksem-Werkplaatsen || || 52
|-
| Herentals-Kanaal || || 15
|-
| Heultje || || 29
|-
| Hoboken || FOE || 27A - 52
|-
| Hoboken-Kapelstraat || || 52
|-
| Hombeek || FHBK || 53
|-
| Hulshout || || 29
|-
| Itegem || (H) || 16
|-
| Kalfort || (H) || 54
|-
| Kapellenbos || (H) || 12
|}

|-
| Kloosterheide || (H) || 16
|-
| Kontich-Dorp || FCU || 61
|-
| Kontich-Molenstraat || || 27B
|-
| Kontich-Nieuwe lei || || 27B
|-
| Krijgsbaan || (H) || 15
|-
| Larum || (H) || 15
|-
| Leest || (H) || 54
|-
| Leugenberg || || 27A
|-
| Lichtaart || || 29
|-
| Liersebaan || (H) || 15
|-
| Lint || MLN || 13
|-
| Lisp || (H) || 15
|-
| Luithaegen || || 27A
|-
| Mechelen-Brusselsesteenweg || || 53
|-
| Mechelen-Kanaal || || 25
|-
| Mechelbaan || (H) || 16
|-
| Millegem || (H) || 15
|-
| Mortsel-Luithagen || || 27A
|-
| Noorderwijk-Morkhoven || GMK || 29
|-
| Oppuurs || LPU || 52
|-
| Ramsel || GRA || 29
|-
| Reet || FEH || 61
|-
| Schravenhage || || 29
|-
| Sint-Amands || LSP || 52
|-
| Tisselt || FIS || 54
|-
| Tisselt-West || FIO || 61
|-
| Vos || (H) || 15
|-
| Waarloos || MOO || 27B
|-
| Weelde-Merksplas || GWE || 29
|-
| Westmeerbeek || GWM || 29
|-
| Wilrijk || FYK || 27A
|-
| Wilrijk-Molenveld || || 27A
|-
| Zwijndrecht-Fort || || 59
|}

Henegouwen

|-
| Acoz || LZ || 137 - 138
|-
| Acoz-Centrum || || 137 - 138
|-
| Allain || || 88A
|-
| Amougies || || 83 - 87
|-
| Anderlues || LDL || 110
|-
| Anderlues-Chaussée-de-Charleroi || || 110
|-
| Angre || || 98A
|-
| Angreau || || 98A
|-
| Ansuelle || || 110
|-
| Anvaing || FVA || 86
|-
| Arquennes || || 141
|-
| Audregnies || LAD || 98A
|-
| Barry-Maulde || FBU || 94
|-
| Basècles || FBC || 86
|-
| Basècles-Groeven || FBS || 78 - 86
|-
| Baudour || FBD || 90
|-
| Bascoup || LBC || 113
|-
| Beaumont || LBT || 109
|-
| Bellecourt || || 113
|-
| Beloeil || LBO || 81
|-
| Bernissart || LBI || 80
|-
| Bienne-lez-Happart || LAP || 109 - 110
|-
| Biesme-sous-Thuin || || 109
|-
| Blandain || || 94
|-
| Blaregnies || || 96
|-
| Bléharies || LLH || 88
|-
| Bois-d'Haine || || 116
|-
| Bois-du-Luc || || 118
|-
| Bois-Noël || || 139
|-
| Bomerée || LEB || 132
|-
| Bonne-Espérance || LNB || 108
|-
| Bouffioulx || GBF || 138
|-
| Boussu-Bois || || 98
|-
| Boussu-Haine || FUB || 78
|-
| Boussu-Route || || 90A
|-
| Buvrinnes || LBU || 110
|-
| Carnières-Zuid || || 112
|-
| Chapelle-à-Wattines || FWP || 94
|-
| Chapelle-lez-Herlaimont || || 113
|-
| Charleroi-Noord || FCRD || 140A
|-
| Châtelet-Stad || || 138
|-
| Chaussée-de-Charleroi || || 110
|-
| Chef-Lieu || || 119
|-
| Chercq || || 88A
|-
| Chièvres || LVH || 100
|-
| Chimay || LCM || 109 - 156
|-
| Couillet-Centre || || 130
|-
| Courcelles-Centrum || LCC || 112A
|-
| Cronfestu || LCF || 108
|-
| Cuesmes || LCS || 96
|-
| Cuesmes-Staat || || 98 - 109
|-
| Dampremy-Charbonnage || FDP || 140
|-
| Dergneau || FAU || 86
|-
| Dottignies-Saint-Léger ||LDE|| 85
|-
| Dour || LDV || 98 - 98A
|-
| Écaussinnes-Noord || || 106
|-
| Ecacheries || || 81
|-
| Ellignies-lez-Frasnes || || 86
|-
| Élouges || LLG || 98
|-
| Elzele || FZS || 82 - 87
|-
| Erbisoeul-Dorp || || 90A
|-
| Ere || || 88A
|-
| Estinnes || LES || 109
|-
| Evernijs || || 85
|-
| Fauroeulx || LFX || 109
|-
| Feluy-Arquennes || LFL || 141
|-
| Flénu-Centraal || FFU || 98
|-
| Flénu-Produits || LPD || 98 - 98B - 102
|-
| Fontaine l'Evêque || FFL || 112
|-
| Frasnes-lez-Buissenal || FRR || 86
|-
| Frasnes-lez-Gosselies || || 131
|-
| Froidchapelle || LFD || 109
|-
| Froidmont || || 135
|-
| Gellingen || FGS || 94
|-
| Gerpinnes || GPP || 138
|-
| Gilly-Sart-Allet || LGS || 119
|-
| Gilly-Sart-Culpart || || 119
|-
| Ghoy || || 87
|-
| Gosselies || FGL || 119
|-
| Gougnies || MGU || 137
|-
| Goutroux || || 112
|-
| Grand-Reng || LDG || 108
|-
| Grandglise || LGG || 81
|-
| Grandmetz || FMZ || 86
|-
| Groot-Waasten || || 67
|-
| Hamendes || LAM || 119
|-
| Haine-Saint-Pierre || GT || 112
|-
| Haine-Saint-Paul || || 112
|-
| Harmignies || LHG || 109
|-
| Hauchies || FAI || 133
|-
| Hautrage || FAH || 78
|-
| Hayettes || || 108
|-
| Havinnes || FHV || 94
|-
| Havinnes-Dorp || || 94
|-
| Hellebeek || || 94
|-
| Hennuyères-Dorp || || 96
|-
| Henripont || LPP || 106
|-
| Hérrines-Warcoing || || 87
|-
| Herzeeuw-Plaats || || 75A
|-
| Hollain || LNO || 88
|-
| Houbois || || 119
|-
| Houdeng-Goegnies || LHD || 107 - 114
|-
| Hornu-Route || || 102
|-
| Houtem || MUM || 69
|-
| Huissignies || LHU || 81
|-
| Hyon-Ciply || LHC || 109
|-
| Irchonwelz || || 81
|-
| Isières || FIR || 94
|-
| Jumet-Brûlotte || LIM || 119 - 119A - 121
|-
| Kain || || 87
|-
|| Komen-Hospice || || 69
|-
| La Louvière-Bouvy || MVY || 112
|}

|-
| La Cambuse || || 90A
|-
| La Carosse || || 119
|-
| La Chaussée || || 124 
|-
| La Sambre || || 130A - 132
|-
| La Villette || || 130A
|-
| Ladeuze || LDZ || 81
|-
| Languesaint || || 94
|-
| Le Roeulx || LRX || 114
|-
| Le Touquet || LDZ || 67
|-
| Leers-Nord || LERS || 75A
|-
| Lessen-Carrière || FLNC || 87
|-
| Lessenbos || || 87
|-
| L'Étoile || || (113A ?)
|-
| Lettelingen || MIE || 94
|-
| Ligne || FNI || 94
|-
| Lodelinsart-West || || (119A)
|-
| L'Olive || || (113A ?)
|-
| Lompret || LPM || 156
|-
| Macon || || 156
|-
| Malavée || || 119 - 121
|-
| Marchienne-Oost || FMRS || 119A - 124 - 124A
|-
| Marcinelle-Haies || LAH || 133
|-
| Mariemont || LMT || 112
|-
| Mark || FMQ || 94
|-
| Merbes-Sainte-Marie || LME || 109
|-
| Meslin l'Evêque || MLE || 94
|-
| Mignault || LGT || 107
|-
| Momignies || LMM || 156
|-
| Mont de l'Enclus || || 83
|-
| Mont-sur-Marchienne || MMA || 132
|-
| Montignies-Neuville || || 140A
|-
| Montignies-sur-Sambre || GMT || 140A
|-
| Naast || LNT || 114
|-
| Néchin || FNH || 75A
|-
| Neufmaison || || 100
|-
| Nimy-Maisières || || 96
|-
| Obigies || FII || 87
|-
| Ogy || OGY || 87
|-
| Orroir || || 87
|-
| Ormeignies || LOM || 81
|-
| Pâturages || LPS || 98 - 153
|-
| Pecq || FPQ || 87
|-
| Peissant || LPN || 108
|-
| Péronnes || || 88
|-
| Petit-Courcelles || || 112
|-
| Petit-Wasmes || || 98
|-
| Pipaix || LPX || 94
|-
| Pont-à-Celles-Zuid || || 120
|-
| Pottes || FOP || 87
|-
| Quaregnon-Centraal || FQC || 98B
|-
| Queneau-Boudenghien || || 82
|-
| Quevaucamps || FQG || 79
|-
| Quevauchamps-Place || || 79
|-
| Quevauchamps-Route || || 79
|-
| Rance || LRC || 109
|-
| Ransart || LNRS || 121 - 140
|-
| Ressaix || LXR || 108
|-
| Rèves || LRE || 131
|-
| Rigaudrye || || 82
|-
| Robechies || LIR || 109
|-
| Rode Brug || || 67
|-
| Roisin-Autreppe || LRI || 98A
|-
| Ronquières || || 106
|-
| Rozenaken || FUI || 87
|-
| Rumes || LRU || 88A
|-
| Sarolay || || 40
|-
| Schalafie || || 87
|-
| Seloignes || LOI || 156
|-
| Seneffe || LSF || 141
|-
| Silenrieux || GSL || 132
|-
| Sint-Amand || || 131
|-
| Sint-Maur || || 88A
|-
| Sint-Rémy || || 109
|-
| Sirault || LST || 100
|-
| Sivry || LYV || 109
|-
| Solre-Saint-Géry || || 109
|-
| Stambruges || LSS || 81
|-
| Strée || LTR || 109
|-
| Templeuve || FPV || 75A
|-
| Tertre || LTT || 100
|-
| Thiméon || MEO || 119
|-
| Thuillies || LHI || 109 - 111
|-
| Thuin-West || LTO || 109
|-
| Thumaide || || 86
|-
| Toerpes || LTP || 86
|-
| Trazegnies || LTZ || 112A - 120
|-
| Trazegnies-Noord || || 120
|-
| Trieu-à-Vallée || || 114
|-
| Tribury || || 87
|-
| Vaulx || FVX || 78
|-
| Vellereille-le-Sec || MVC || 109
|-
| Viesville || LVV || 119
|-
| Villerot || || 100
|-
| Villers-la-Tour || LVT || 156
|-
| Villers-Notre-Dame || || 94
|-
| Villers-Perwin || || 131
|-
| Villers-Poterie || || 137
|-
| Virelles || || 156
|-
| Vloesberg || FBQ || 87
|-
| Vloesberg-Bos || FFI || 82
|-
| Vloesberg-Plank || || 87
|-
| Wangenies || || 140
|-
| Waasten || || 67 - 69B
|-
| Warquignies || FWN || 98 - 99
|-
| Warquignies-Kliniek || || 98
|-
| Wasmes || LWS || 98
|-
| Wihéries || MIR || 98A
|-
| Wilbeauroux || MEO || 112A - 121
|-
| Woelingen || LOG || 87
|-
| Willemeau-Froidmont || LWL || 88A
|-
| Zinnik-Groeven || FSGC || 114
|-
| Zullik || FBY || 87 - 94
|}

Limburg

|-
| Achel || LEL || 18
|-
| Alt-Hoeselt || || 34
|-
| As || FHC || 21A - 21B
|-
| Beringen-Mijn || MI || 15
|-
| Bernissem || || 23
|-
| Beverloo-Heide || || 18
|-
| Beverst || || 34
|-
| Boksbergheide || || 21A
|-
| Borgloon || FLO || 23
|-
| Bornedries || || 21
|-
| Eigenbilzen || GEY || 20
|-
| Eisden || GDN || 21B
|-
| Eksel || LEX || 18
|-
| Elen || FEN || 21A
|-
| Gelieren || || 21A
|-
| Gellik || || 20
|-
| Gingelom || FOM || 36
|-
| Godsheide || || 34
|-
| Halen || LHE || 22
|-
| Halmaal || || 21
|-
| 's Herenelderen || || 34
|-
| Helchteren || LEN || 18
|-
| Hendrikstraat || || 21
|-
| Heppen || LPP || 17
|-
| Hoelbeek || || 20
|-
| Hoepertingen || FHU || 23
|-
| Hoeselt || LOE || 34
|-
| Houthalen || MUA || 15 - 18
|-
| Ingene-Immer || || 15
|-
| Jesseren || FJN || 23
|-
| Jeuk-Rosoux || FSX || 36
|-
| Kerniel || MKN || 23
|-
| Kermt-Statie || GK || 35
|-
| Kermt-Dorp || || 35
|-
| Kolveren || || 15
|-
| Kortenbos || BCT || 21
|}

|-
| Kuringen || || 21A
|-
| Kuringensteenweg || || 15
|-
| Kwaadmechelen || || 17
|-
| Lanaken || GLK || 20
|-
| Linkhout || LIK || 35
|-
| Maaseik || LMK || 21A
|-
| Melveren || FMV || 23
|-
| Munsterbilzen || GMU || 20
|-
| Nerem || || 34
|-
| Nerem-Vreren || || 24
|-
| Nieuw-Dak || || 21A
|-
| Oostham || LOM || 17
|-
| Opoeteren-Dilsen || FO || 21A
|-
| Ordingen || FOD || 23
|-
| Overpelt-Werkplaatsen || GOU || 19
|-
| Piringen || FPI || 23
|-
| Remersdaal || GRM || 24
|-
| Rotem || MRH || 21A
|-
| Rullingen || || 23
|-
| Senselberg || || 21
|-
| Sint-Huibrechts-Lille || GLH || 19
|-
| Sint-Lambrechts-Herk || || 21
|-
| Sint-Martens-Voeren || GFM || 24
|-
| Spalbeek || || 35
|-
| Tessenderlo || LTD || 17
|-
| Tongeren-Broek || || 23
|-
| Tongeren-Brug || || 23
|-
| Velm || GVM || 21
|-
| Waterschei || GWT || 21B
|-
| Wijchmaal || LWM || 18
|-
| Wilderen || FWL || 23
|-
| Zelem || GZH || 35
|-
| Zelk || || 22
|-
| Zonhoven-Oost || || 18
|-
| Zonhoven-Badplaats || || 15
|-
| Zwartberg || MZW || 21A
|}

Luik

|-
| Aigremont || || 125
|-
| Alleur || || 31
|-
| Ambresin || || 143
|-
| Angleur-Grivegnée || MGG || 37
|-
| Angleur-Ourthe || || 37
|-
| Ans-Oost || FNST || 31
|-
| Argenteau || FRG || 40
|-
| Astenet || REA || 37
|-
| Aubel || LAB || 38
|-
| Auel || || 47
|-
| Avennes || LVN || 127
|-
| Avernas || || 127
|-
| Barolay || || 40
|-
| Barse || LBA || 126
|-
| Bitsingen || GBG || 24
|-
| Battice || FAE || 37A - 38
|-
| Berneau || || 24
|-
| Bertrée || || 127
|-
| Beurs || || 24
|-
| Beyne || FYE || 38
|-
| Blieberg || FBB || 38 - 39
|-
| Born || RMN || 47A - 48
|-
| Born-Dorp || || 48
|-
| Braives || LBS || 127
|-
| Burg-Reuland || || 47
|-
| Buschhausen || || 24A
|-
| Bütgenbach || RMG || 45A
|-
| Colonster || || 43
|-
| Chaîneux || FHX || 38A
|-
| Chanxhe || || 43
|-
| Château-Cheratte || || 40
|-
| Chaudfontaine || FCF || 37
|-
| Cheratte || FEA || 40
|-
| Chokier || || 125
|-
| Clavier || LCI || 126
|-
| Comblain-au-Pont || MCP || 43
|-
| Corphalie || || 125
|-
| Cornesse || || 37
|-
| Corswarem || MCO || 36
|-
| Crombach || || 163
|-
| Dison || FDS || 38A
|-
| Dolhain-Vicinal || GDL || 37
|-
| Elsenborn || || 
|-
| Ensival || || 37
|-
| Fallais || LFS || 127
|-
| Faymonville || || 48
|-
| Flémalle-Annexe || || 125A
|-
| Fléron || FRF || 38
|-
| Fleury || || 126
|-
| Fosse || || 150
|-
| Francorchamps || FFP || 44
|-
| Froidthier || LFO || 38
|-
| Fumal || LFM || 127
|-
| Glain-Ans || || 32
|-
| Gemmenich || LGC || 39
|-
| Glons-Haut || || 24
|-
| Glons-Slins || || 24
|-
| Goffontaine || || 37
|-
| Hannuit || FHN || 127
|-
| Henne-Chèvremont || || 37
|-
| Henri-Chapelle || || 39
|-
| Herbestal || || 37
|-
| Hermalle-sous-Huy || NH || 125
|-
| Herve || FRV || 38
|-
| Hoei-Sint-Hilaire || || 126
|-
| Hoei-Zuid || LYS || 126
|-
| Hockai || || 44
|-
| Homburg || LMB || 38
|-
| Huccorgne || LHU || 127
|-
| Java || || 125
|-
| Jemeppe-État || || 32
|-
| Jupille || FJ || 40
|-
| Kelmis || FAC || 39B
|-
| Kinkempois || NK || 125A
|-
| La Brouck || || 37
|-
| La Gleize || LIZ || 42
|-
| La Gombe || || 43
|-
| La Mallieue || || 125
|-
| La Préalle || || 34
|-
| La Reid || LLD || 44
|-
| Lambermont || || 38A
|-
| Les Avins-en-Condronz || LLN || 126
|-
| Ligneuville || || 47A
|-
| Lijsem || FCE || 147
|}

|-
| Liotte || || 42
|-
| Lorcé-Chevron || LCE || 42
|-
| Losheimbergraben ||  || 45A
|-
| Luik-Cornillon || || 40
|-
| Luik-Haut-Pré || FPR || 36
|-
| Luik-Longdoz || FDZ || 40
|-
| Luik-Vennes || || 40
|-
| Luik-Vivegnis || FVN || 34
|-
| Malmédy || RMY || 45
|-
| Marchin || LAC || 126
|-
| Marteau || || 44
|-
| Martinrive || MTR || 42
|-
| Mélen || || 38
|-
| Merckhof || || 38
|-
| Micheroux || FCX || 38
|-
| Milmort-Charbonnage || || 34
|-
| Modave || LMD || 126
|-
| Modave-Dorp || || 126
|-
| Moha || LMO || 127
|-
| Montegnée || || 36
|-
| Montenau || RMA || 48
|-
| Montzen || GMN || 39
|-
| Montzen-Dorp || || 39
|-
| Moresnet || FES || 39 - 39B
|-
| Nasproué || || 37
|-
| Nidrum || || 48
|-
| Nivezé || || 44
|-
| Nonceveux || || 42
|-
| Ondenval || || 48
|-
| Ougrée || LGR || 125A
|-
| Pepinster-Chinheid || || 44
|-
| Pont d'Argenteau || || 40
|-
| Pont de Visé || || 40
|-
| Quarreux || MQ || 42
|-
| Raatshoven || || 147
|-
| Recht || RMR || 47A
|-
| Régissa || LGA || 126
|-
| Remouchamps || MRC || 42
|-
| Renory || RY || 125A
|-
| Retinne || MRT || 38
|-
| Reuland || RMU || 47
|-
| Roanne-Coo || LOC || 42
|-
| Rocourt || LUR || 31
|-
| Rocourt-Kliniek || || 31
|-
| Roiseux || || 126
|-
| Romsée || || 38
|-
| Rue-Paul-Borgnet || || 125A
|-
| Rue-Charlemagne || || 34
|-
| Rue Jolivet || || 34
|-
| Rukkelingen || || 24
|-
| Sainval || || 43
|-
| Sankt-Vith || RSV || 47 - 48 - 163
|-
| Sart-lez-Spa || || 44 
|-
| Sauheid || || 43
|-
| Souvré || || 40
|-
| Seraing || NSR || 125A
|-
| Sourbrodt || RMS || 48
|-
| Souverain-Pré || || 43
|-
| Souverain-Wandre || || 40
|-
| Stavelot || FVO || 44 - 45
|-
| Stoumont || MSO || 42
|-
| Streupas || || 43
|-
| Theux-Centrum || || 44
|-
| Theux-Marie-Louise || || 44
|-
| Thimister-Clermont || LTI || 38
|-
| Tilleur || NTL || 125
|-
| Val-Benoît || || 125
|-
| Val-Saint-Lambert || NVL || 125A
|-
| Vaux-sous-Chévremont || || 38
|-
| Verlaine || || 162
|-
| Verviers-Oost || GVST || 37
|-
| Verviers-West || GO || 37
|-
| Villers-Juprelle || || 34
|-
| Villers-le-Peuplier || || 127
|-
| Vyle-et-Tharoul || || 126
|-
| Wandre || MWA || 40
|-
| Wasseiges || || 143
|-
| Weerst || FVSH || 24
|-
| Weismes || RMW || 45 - 48
|-
| Welkenraedt-West || || 37
|-
| Weywertz || RMZ || 45A - 48
|-
| Wezet-Haut || GWA || 24
|-
| Wonck || || 24
|}

Luxemburg

|-
| Autelbas || MTL || 162 - 167
|-
| Baranzy || || 165
|-
| Barnich || || 162
|-
| Bastenaken-Noord || || 163
|-
| Bastenaken-Zuid || LS || 163
|-
| Beho || GBH || 163
|-
| Belmont || || 155
|-
| Benonchamps || MBC || 164
|-
| Berchiwé || || 165
|-
| Bernimont || MBN || 163
|-
| Biron || || 43
|-
| Bizory || || 163
|-
| Born || || 47A
|-
| Bourcy || || 163
|-
| Bovigny || FYB || 42
|-
| Burhaimont || || 166
|-
| Buzenol || || 155
|-
| Chenois-Latour || || 165
|-
| Cierreux || MCI || 42
|-
| Cousteumont || || 162
|-
| Croix-Rouge || MCR || 155
|-
| Cugnon-Mortehan || || 163A
|-
| Dampicourt || || 155
|-
| Ethe || MT || 155
|-
| Fouches || MF || 162
|-
| Glaumont || || 166
|-
| Grand-Halleux || FGX || 42
|-
| Hachy || || 162
|-
| Hamipré || || 162
|-
| Harnoncourt || || 155
|-
| Hatrival || MHT || 162
|-
| Herbeumont || GHB || 163A
|-
| Houdemont || || 162
|-
| Houdrigny || || 165
|-
| Izel || MZ || 165
|-
| Jamoigne || LJN || 165
|-
| Lahage || || 165
|-
| Lacuisine || || 165
|-
| Lamorteau || MLM || 155
|-
| Latour || MUT || 165
|-
| Les Epioux || || 165
|-
| Lesterny || || 162
|-
| Limerlé || MLI || 163
|-
| Longlier || || 162
|-
| Marenne || MRE || 43
|}

|-
| Meix-devant-Virton || MMV || 165
|-
| Mellier || || 162
|-
| Merny || || 166
|-
| Mirwart || || 162
|-
| Morhet || MMT || 163
|-
| Muno || GM || 163A
|-
| Musson || || 165
|-
| Neffe (Luxemburg) || || 164
|-
| Neuvillers || || 165
|-
| Nieuw-Habay || MHB || 162
|-
| Nollevaux || || 166
|-
| Offagne || MOG || 166
|-
| Orgéo || || 165
|-
| Orgéo-Ardoisières || || 163A
|-
| Orgéo-Gribomont || GEO || 163A
|-
| Ourt || || 163
|-
| Pin || || 165
|-
| Recogne || || 165
|-
| Rencheux || || 42
|-
| Rosières || || 163
|-
| Rossart || MRO || 165
|-
| Rossignol || GRS || 135 - 136
|-
| Ruette || MR || 165
|-
| Rulles || || 162
|-
| Salmchâteau || || 42
|-
| Sélange || || 167
|-
| Sibret || MSB || 163
|-
| Signeulx || MSG || 165
|-
| Sint-Cécile || GCE || 163A
|-
| Saint-Marie-sur-Semois || MSR || 155
|-
| Sint-Médard || MSD || 165
|-
| Sint-Rémy || || 165
|-
| Sint-Vincent-Bellefontaine || MBF || 165
|-
| Sterpenich || MS || 162
|-
| Straimont || MST || 165
|-
| Tavigny || MTY || 163
|-
| Turpange || || 167
|-
| Vielsalm-Sous-Bois || || 47A
|-
| Villers-sur-Semois || || 155
|-
| Villeroux || || 163
|-
| Virton-Sint-Mard || LTV || 155
|-
| Weyler || || 162
|}

Namen

|-
| Agimont-Dorp || LAG || 156
|-
| Aisemont || MAI || 150
|-
| Anhée || MAE || 150
|-
| Anhée-Jonction || || 150
|-
| Aublain || LAL || 156
|-
| Bambois || || 150
|-
| Beez || || 125
|-
| Biesmes || MBI || 137
|-
| Biesmerée || MB || 136A
|-
| Bièvre || || 166
|-
| Boneffe || || 143
|-
| Boussu-en-Fagne || LBF || 156
|-
| Bouvignes-sur-Meuse || || 154
|-
| Braibant || GBI || 128
|-
| Cafonnette || || 111
|-
| Cerfontaine || GFC || 132
|-
| Chaumont || || 138A
|-
| Château d'Ardenne || || 166
|-
| Cognelée || || 142
|-
| Corroy-le-Château || GCY || 147
|-
| Daussoulx || || 142
|-
| Dave-Nord || ND || 154
|-
| Denée-Maredsous || MDO || 150
|-
| Doische || LDH || 138A - 156
|-
| Dorinne-Durnal || MDD || 128
|-
| Éghezée || FGZ || 142
|-
| Éprave || MPR || 150
|-
| Emptinne || LMP || 126
|-
| Ermeton-sur-Biert || MEB || 136A - 150
|-
| Evrehailles-Bauche || MEH || 128
|-
| Fagnolle-Roly || || 156
|-
| Falaën || MFN || 150
|-
| Falisolle || MFI || 150
|-
| Faubourg-Saint-Nicolas || || 125
|-
| Florennes-Centraal || GF || 136 - 136A - 138 - 138A
|-
| Florennes-Oost || GFN || 135 - 138A
|-
| Florennes-Zuid || || 136
|-
| Fosses-la-Ville || MFO || 150
|-
| Fraire || || 135
|-
| Fraire-Nat || GFR || 135
|-
| Frasnes-lez-Couvin || GFA || 134
|-
| Frizet || FFZ || 142
|-
| Furnaux || || 150
|-
| Gimnée || || 138A
|-
| Gourdinne || || 111
|-
| Grand-leez-Thorombais || MGL || 147
|-
| Halloy || || 128
|-
| Ham-sur-Sambre || 130 
|-
| Hamois-en-Condronz || || 126
|-
| Hanzinne || GHS || 138
|-
| Hastière || LHT || 154
|-
| Havelange || LHV || 126
|-
| Heer-Agimont || LHA || 154
|-
| Hemptinne || GHI || 136
|-
| Hermeton-sur-Meuse || || 154 - 156
|-
| Hogne || || 162
|-
| Hour-Havenne || MHH || 150
|-
| Houx || || 154
|-
| Jamagne || || 136A
|-
| Lambusart || LFF || 121 - 147
|-
| Laneffe || LFF || 111
|-
| Leuze-Longchamps || FZN || 142
|}

|-
| Ligny-Zuid || FGY || 147
|-
| Louette-Saint-Denis || || 166
|-
| Martouzin || || 166
|-
| Matagne-la-Grande || LMA || 156
|-
| Matagne-la-Petite || || 156
|-
| Merlemont || || 138A
|-
| Merlemont-Dorp || || 138A
|-
| Mettet || MTT || 137 - 150
|-
| Moignelée || || 147
|-
| Morialmé || || 135
|-
| Morialmé-Bifurcation || || 135 - 138
|-
| Mornimont || || 130
|-
| Neffe || || 154
|-
| Neuville-Noord || || 132N - 136A
|-
| Neuville-Zuid || || 132
|-
| Nismes || LIN || 132
|-
| Olloy-sur-Viroin || LOY || 132
|-
| Onoz-Spy || || 144
|-
| Oret || LRT || 138
|-
| Pavillons || || 135
|-
| Pondrôme || MPO || 166
|-
| Profondeville || LPF || 154
|-
| Purnode || MPN || 128
|-
| Rochefort || LR || 150
|-
| Roly || || 132
|-
| Romedenne-Surice || || 138A
|-
| Romerée || LER || 156
|-
| Saint-Lambert || GLB || 136
|-
| Sauvenière || MSV || 147
|-
| Senenne || || 128
|-
| Senzeille || GSN || 132 - 136A
|-
| Silenrieux || GSL || 132
|-
| Sint-Aubin || GSB || 136
|-
| Sint-Gérard || || 150
|-
| Sint-Servais || GSB || 142A
|-
| Sombreffe || FMF || 147
|-
| Spontin || MSP || 128
|-
| Spontin-Sources || || 128
|-
| Sosoye || || 150
|-
| Sovet || || 128
|-
| Stave || MSA || 136A
|-
| Tailfer || STF || 154
|-
| Tamines-Alloux || || 147
|-
| Thanville || || 166
|-
| Thy-le-Château || FYC || 111
|-
| Treignes || GTR || 132
|-
| Vedrin || FDV || 142
|-
| Velaine || || 154
|-
| Vierves || GVV || 132
|-
| Villers-le-Gambon || || 138A
|-
| Villers-sur-Lesse-Jamblinne || MVL || 150
|-
| Vonêche || MVO || 166
|-
| Vogenée || || 135
|-
| Walzin || || 166
|-
| Wanlin || || 150
|-
| Waret-la-Chaussée || || 142
|-
| Warnant || MWR || 150
|-
| Waulsort || MVP || 154
|-
| Waulsort-Dorp || || 154
|-
| Wiesme || MWS || 166
|-
| Yvoir-Carrière || || 128
|}

Oost-Vlaanderen

|-
| Aalst-Oost || FLSO (FLSE) || 50
|-
| Adegem || FAM || 58
|-
| Arisdonk || || 58
|-
| Assenede || FAS || 55A
|-
| Astene || LTS || 75
|-
| Baardegem || MRG || 61
|-
| Baasrode-Noord || LDR || 52
|-
| Balgerhoeke || FBH || 58
|-
| Balgerhoeke || FBH || 58
|-
| Bassevelde || FBSV || 55A
|-
| Beekstraat || || 75
|-
| Belsele-Dorp || LLB || 56
|-
| Berchem (Kluisbergen) || FHB || 85
|-
| Boekhoute || FBH || 55A
|-
| Boelare || || 58
|-
| Bokselaar || || 57
|-
| Broekstraat || || 75
|-
| Daknam || || 77A
|-
| De Klinge || FCI || 54
|-
| Dender & Waas || || 57
|-
| Deurle || FDU || 75
|-
| Destelbergen || LDB || 59
|-
| Donk || FDC || 58
|-
| Doornzele || || 55
|-
| Drongensesteenweg || || 55
|-
| Eeksken || || 58
|-
| Eigenlo || || 54
|-
| Eklosesteenweg || || 55
|-
| Eksaarde || FXD || 77A
|-
| Elsegem || || 89
|-
| Ename || FAN || 89
|-
| Ertvelde || FELS || 55
|-
| Erwetegem || FRW || 122
|-
| Etikhove || FTIK || 86
|-
| Gemeldorp || || 122
|-
| Gentbrugge-Noord || || 58
|-
| Gent-Heirnisse || || 59
|-
| Gent-Muide || || 58
|-
| Gent-Oost || || 58
|-
| Gent-Waas || || 59
|-
| Gent-Zuid || FG || 53
|-
| Gijzegem || FYS || 57
|-
| Grammene || MME || 73
|-
| Grembergen || FEG || 56 - 57
|-
| Grembergen-Moerzeke || FZK || 56
|-
| Haasdonk || MHA || 59
|-
| Halewijn || || 50A
|-
| Hamme || FHM || 56
|-
| Heiken || || 59
|-
| Hemelrijk || || 75
|-
| Hemelveerdegem || || 122
|-
| Heurne || || 86
|-
| Hofstade (Aalst) || || 57
|-
| Huivelde || || 57
|-
| Kalf || || 54
|-
| Kaprijke || FPK || 55A
|}

|-
| Kemzeke || FKM || 77
|-
| Klein-Rusland || || 55
|-
| Klein-Sinaai || FK || 77
|-
| Koude Haard || || 53
|-
| Langerbrugge || LGBG || 55
|-
| Ledeberg || || 59
|-
| Leeuwergem || || 89
|-
| Lembeke || FLMB || 55A
|-
| Leupegem || FPG || 85 - 86
|-
| Lindestraat || FPG || 55
|-
| Lochristi || LLYS || 59
|-
| Louise-Marie || || 86
|-
| Machelen (Zulte) || FMG || 75
|-
| Maldegem || FMG || 58
|-
| Mariakerke || LKH || 55
|-
| Melden || LED || 85
|-
| Michelbeke || MIC || 82
|-
| Moerbeke-Waas || FMK || 77 - 77A
|-
| Moleneinde || || 58
|-
| Moorsel || FMSL || 61
|-
| Muizenhol || || 75
|-
| Nederbrakel || FNK || 82
|-
| Nederzwalm || || 89
|-
| Olsene || FSO || 75
|-
| Oostakker || FOA || 59
|-
| Opbrakel || || 82
|-
| Overboelare || || 90
|-
| Petegem || || 89
|-
| Roborst || FOS || 89
|-
| Ronse-Leuzesteenweg || || 83
|-
| Ronse-Wielerbaan || || 86
|-
| Rozebeke || || 82
|-
| Ruien || LUN || 85
|-
| Sint-Amandsberg || || 59
|-
| Sint-Denijs-Westrem || FDW || 75
|-
| Sint-Gillis-Waas || FSI || 54 - 77
|-
| Sint-Maria-Oudenhove || || 122
|-
| Sint-Niklaas-West || FSNO || 56
|-
| Sint-Pauwels || MPU || 54
|-
| Sombeke || || 56
|-
| Staakte || || 59
|-
| Stekene || FKT || 77
|-
| Terdonk-Kluizen || LTK || 55
|-
| Valk || || 59
|-
| Waasmunster || FMW || 56
|-
| Wachtebeke || FCW || 77
|-
| Westakkers || || 59
|-
| Welden || || 89
|-
| Westveld || || 59
|-
| Wontergem || || 73
|-
| Zelzate || FZZ || 55 - 55A - 77
|-
| Zelzate-Kanaal || || 77 - 204
|-
| Zeveneken || MEK || 59
|-
| Zulte || FZU || 75
|}

Vlaams-Brabant

|-
| Attenhoven || || 21
|-
| Bakenbos || || 161
|-
| Beert-Bellingen || FRBL || 94
|-
| Beisem || || 36
|-
| Biststraat || || 53
|-
| Bost || || 142
|-
| Budingen || MDB || 22
|-
| Deurne || LDD || 17
|-
| Drieslinter || GDR || 22 - 23
|-
| Droeshout || || 60
|-
| Geetbets || LGZ || 22
|-
| Gelrode || GEL || 35
|-
| Grimde || LIM || 22
|-
| Groenendaal-Renbaan || || 161B
|-
| Heike || || 53
|-
| Hoegaarden || FHD || 142
|-
| Holsbeek || || 35
|-
| Korbeek-Lo || FCK || 36
|-
| Kumtich || FUP || 36
|-
| Londerzeel-Oost || FZE || 53 - 61
|-
| Lovenjoel || FVJ || 36
|-
| Luna Park || || 53 
|-
| Machelen (Brabant) || || 27
|-
| Molenheide || || 53
|-
| Neerlinter || LNL || 22
|}

|-
| Oplinter || LIE || 22
|-
| Oppem-Sterrebeek || || 160
|-
| Ourodenberg || || 16
|-
| Peizegem || LFJ || 61
|-
| Putkapel || || 35
|-
| Ramsdonk || || 53
|-
| Roosbeek || FRK || 36
|-
| Rotselaar || GRO || 35
|-
| Schaffen || LAF || 17
|-
| Scherpenheuvel || GMG || 30
|-
| Steenhuffel || FSF || 61
|-
| Ternat-Brusselsestraat || || 50
|-
| Tervuren || MTV || 160
|-
| Waasmont || MWM || 127
|-
| Wakkerzeelsesteenweg || || 53
|-
| Walfergem || || 60
|-
| Webbekom || || 22
|-
| Wespelaar-Heike || || 53
|-
| Wezembeek || NOP || 160
|-
| Wilsele || || 36
|-
| Zavelstraat || || 36
|-
| Zellik-Renbaan || || 60
|-
| Zoetwater || || 139
|-
| Zoniënwoud || || 161
|-
| Zoutleeuw || FLA || 23
|}

Waals-Brabant

|-
| Autre-Eglise || LUG || 147
|-
| Basse-Laloux || - || 141
|-
| Baulers || FSU || 124 - 141
|-
| Bierk || FBRG || 94
|-
| Bois-de-Nivelles || || 124
|-
| Bousval || || 141
|-
| Fauquez || FQZ || 106
|-
| Fonteny || FQB || 141
|-
| Geldenaken || FJD || 142
|-
| Geten || FJB || 147
|-
| Genepiën || LGP || 141
|-
| Grandchamps || || 123
|-
| Hédenge || || 142
|-
| Huppaye || FPY || 142
|-
| Kasteelbrakel || FBI || 115
|-
| Klabbeek || FEQ || 106 - 115
|-
| Limelette-Buston || || 161
|-
| Marbais || GMB || 140
|-
| Monstreux || || 141
|-
| Nidérand || || 115
|}

|-
| Nijvel-Noord || LNV || 141
|-
| Noucelles || || 115
|-
| Oostkerk || FOQ || 106
|-
| Orp || ORP || 147
|-
| Perwijs || FWP || 147
|-
| Quenast || FQN || 115
|-
| Ramillies || FRM || 142 - 147
|-
| Rebecq || FQB || 115
|-
| Roosbeek || FRGN || 115 - 123
|-
| Petit-Rosières || || 147
|-
| Sart-Moulin || || 115
|-
| Sint-Jans-Geest || FSJ || 142
|-
| Sint-Renelde || FSA || 94
|-
| Stéhoux || - || 96
|-
| Strichon-Mellery || || 96
|-
| Tubeke-Noord || || 96
|-
| Virginal || FIG || 106
|-
| Woutersbrakel || LWA || 115
|-
| Zittert-Lummen || FAY || 142
|}

West-Vlaanderen

|-
| Aalbeke || GAL || 75
|-
| Abeele || FAB || 69
|-
| Ardooie-Koolskamp || LRD || 73
|-
| Assebroek || || 58
|-
| Autrijvestraat || || 83
|-
| Avekapelle || FAV || 73
|-
| Avelgem || FLG || 83 - 85
|-
| Beitem || LYT || 65
|-
| Beveren-Leie || || 75
|-
| Beveren (Roeselare) || || 66
|-
| Beveren-Stavele || || 76
|-
| Boezinge || FON || 63
|-
| Booitshoeke || || 74
|-
| Bossuit || LUY || 85
|-
| Brandhoek (Vlamertinge) || || 69
|-
| Brielen-Hoekje || || 63
|-
| Dadizele || || 65
|-
| Deerlijk || LDK || 89
|-
| Desselgem || FDH || 75
|-
| Dudzele || FZD || 51 - 51A
|-
| Dudzele-Kanaal || || 51A
|-
| Eernegem || FER || 62
|-
| Esen || FEE || 73
|-
| Frezenberg || || 64
|-
| Gaverbeek || || 66A
|-
| Gits || FLC || 66
|-
| Gistel || FGI || 62
|-
| Handzame || FZH || 73
|-
| Heirweg || LHW || 66A
|-
| Heule || FON || 66
|-
| Heule-Leiaarde || || 66
|-
| Hollebeke || || 69
|-
| Hooglede (Geite) || || 63
|-
| Houtem-Wulveringem || LWV || 76
|-
| Ichtegem || FIM || 62
|-
| Izenberge || || 76
|-
| Jabbeke || FJB || 50A
|-
| Kachtem || || 66
|-
| Kaaskerke || LAK || 73 - 74
|-
| Kerselaar || || 64
|-
| Kezelberg || || 65
|-
| Kortekeer || || 73
|-
| Knokke (Zwevegem) || || 83
|-
| Kortrijk-Luipaardbrug || || 83
|-
| Kortrijk-Weide || || 66
|-
| Kortrijk-West || || 69
|-
| Kruiskalsijde || || 64
|-
| Langemark || FGK || 63
|-
| Lauwe || FWU || 75
|-
| Ledegem-Dadizele || LLZ || 65
|-
| Lendelede || FLL || 66
|-
| Leizele-Isenberge || MLB || 76
|-
| Loppem || LOP || 66
|-
| Marke || || 75
|-
| Meiboom || || 62
|}

|-|-
| Menen-Bruggepoort || || 65
|-
| Menen-Koekoek || || 69
|-
| Mesen || LSE || 69B
|-
| Meulebeke || LKE || 73A
|-
| Moen-Heestert || FOH || 83
|-
| Moere || || 62
|-
| Moorslede-Passendale || FMP || 64
|-
| Nieuwkerke || LVU || 69B
|-
| Nieuwpoort-Bad || FNA || 74
|-
| Nieuwpoort-Stad || FNP || 74
|-
| Oostende-Stad || || 50A - 62
|-
| Oostkerke || FOT || 73
|-
| Oostrozebeke || FOK || 66A
|-
| Oudenburg || FUDS || 50A
|-
| Outrijvestraat || || 83
|-
| Poelkapelle || FPA || 63
|-
| Pervijze || FYR || 74
|-
| Pittem || LPH || 73
|-
| Proven || MPV || 76
|-
| Ramskapelle || MRA || 74
|-
| Roesbrugge || FBD || 76
|-
| Rumbeke || FUM || 66
|-
| Sijsele || LYE || 58
|-
| Sint-Denijs-Helkijn || LGO || 85
|-
| Sint-Eloois-Vijve || || 66A
|-
| Sint-Jozef || || 63
|-
| Sint-Katerine || || 66
|-
| Sint-Michiels || || 66
|-
| Snaaskerke || FKN || 62
|-
| Spiere || FEP || 85
|-
| Staden || GSA || 63
|-
| Stasegem || MSE || 89
|-
| Steenbrugge || FSBG || 58
|-
| Stene || || 62
|-
| Sterhoek || || 89
|-
| Uitkerke || || 51
|-
| Varsenare || || 50A
|-
| Veldegem || || 66
|-
| Vierkavenhoek || || 64
|-
| Vlamertinge || FMH || 69
|-
| Wante || || 66A
|-
| Westrozebeke (Vijfwegen) || FWR || 63
|-
| Wielsbeke || FBW || 66A
|-
| Wijnendale || || 62
|-
| Zandberg || || 73A
|-
| Zandvoorde || FZV || 50A
|-
| Zarren || || 73
|-
| Zillebeke || || 69
|-
| Zilverberg || || 65
|-
| Zonnebeke || FZO || 64
|-
| Zuienkerke || || 51
|-
| Zwankendamme || ZWA || 51A
|-
| Zwevegem || FZW || 83
|-
| Zwevegem-Blokken || || 83
|}

Brussel

|-
| Brussel-Cinquantenaire || || 26
|-
| Brussel-Groendreef || FBV || 25 - 27
|-
| Brussel-Koninklijke-Sint-Mariastraat || || 161
|-
| Brussel-Leuvensesteenweg || LXC || 161
|-
| Brussel-Pannenhuis || FBPH || 28
|-
| Brussel-Rogierstraat || || 161
|-
| Brussel-Thurn&Taxis || LBX || 28A
|-
| Brussel-Wetstraat || || 161
|-
| Etterbeek-Jubelpark || || 161
|-
| Ganshoren || || 60
|-
| Haren-Noord (nieuw station heropend 100 m verderop) || || 25
|}

|-
| Josaphat || || 161
|-
| Koninklijke-Halte || || 28
|-
| Kuregem || || 28
|-
| Laken || FKL || 28 - 50
|-
| Oudergem || || 160
|-
| Oudergem-Waversesteenweg || || 160
|-
| Paleisstraat || || 161
|-
| Schaarbeek-Josaphat || || 26
|-
| Stokkel || || 160
|-
| Woluwe-Station || MWW || 160
|-
| Woluwe-Laan || || 160
|}

Zie ook
 Lijst van spoorwegstations in België
 Lijst van NMBS-goederen- en vormingsstations
 Lijst van spoorlijnen in België

Externe link 
 Lijst van Belgische spoorwegstations met telegrafische afkortingen

België, voormalige spoorwegstations
 
Voormalige